В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-1, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Наташа Звєрєва (півфінал)
 Гелен Келесі (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (2-ге коло)
 Гретхен Магерс (3-тє коло)

 Лейла Месхі (2-ге коло)
 Ізабель Куето (чвертьфінал)
 Беттіна Фулько (3-тє коло)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (3-тє коло)
 Андреа Темешварі (3-тє коло)
 Каті Каверзасіо (3-тє коло)
 Регіна Райхртова (1-ше коло)
 Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Amelia Island Championships